Thärichen ist der Familienname folgender Personen:

 Holger Thärichen (* 1968), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (SPD)
 Nicolai Thärichen (* 1969), deutscher Jazzmusiker
 Werner Thärichen (1921–2008), deutscher Paukist und Komponist